Municipio de Spruce Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spruce Grove (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Spruce Grove (condado de Beltrami, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Beltrami.